Nea Zichni kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Nea Zichni, kommun, Mellersta Makedonien, Nomós Serrón, 
 Néa Zíchni, kommunhuvudort, Mellersta Makedonien, Nomós Serrón,